IDNX ist die Abkürzung für:
 Integrated Digital Network eXchange, ein Datenformat
 Internet Domain Name Index, ein Preisindex für Domains (wesentlicher Bestandteil von Internetadressen)

Abkürzung